Komisja Obrony Narodowej – stała komisja sejmowa 
 Komisja Obrony Narodowej – stała komisja senacka